Consegna delle chiavi – episodio biblico del Vangelo di Matteo (16, 19)  
 Consegna delle chiavi – rilievo marmoreo di Donatello
 Consegna delle chiavi – affresco del Perugino
 Consegna delle chiavi – dipinto di Raffaello
 Consegna delle chiavi – dipinto di Giambattista Pittoni